Estonija
 Poprad, grad
 Okrug Poprad
 Poprad (rijeka)